Navnet Hitzig kan henvise til flere:
 (Julius) Eduard Hitzig (1838, Berlin  1907, Sankt Blasien), en tysk nervelæge
 Ferdinand Hitzig (1807, Hauingen  1875, Heidelberg), en tysk orientalist og bibelkritiker
 (Georg Heinrich) Friedrich Hitzig (1811, Berlin  1881, Berlin), en tysk arkitekt
 Julius Eduard Hitzig, né: Isaac Elias Itzig (1838, Berlin  1907, Berlin)

Tyske efternavne
Jødiske slægter